Zetsche ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Zetsche (* 1953), deutscher Manager
 Eduard Zetsche (1844–1927), österreichischer Maler der Düsseldorfer Schule
 Friedrich Zetsche (1821–1899), deutscher Forstmann
 Ingeborg Huld-Zetsche (1934–2013), deutsche Provinzialrömische Archäologin
 Karl Zetsche (1821–1891), deutscher Fabrikant und Politiker

Siehe auch:
 Zetzsche
 Wagner & Zetsche, 1875 in Thüringen gegründete Puppenmanufaktur mit Sitz in Ilmenau

Familienname